Большере́чье — рабочий посёлок в Омской области России. Административный центр Большереченского района и Большереченского городского поселения.

Расположен на левом берегу реки Иртыш и на реке Большая, в 205 км к северу от Омска и в 98 км от Тары.

Население —  чел. ().

История 
Существует мнение, что русское село было основано в 1627 году, рядом с ним около 1740 года был сооружён Большерецкий острог (форпост), который представлял собой заставу для защиты от набегов калмыцких племён на русские селения. В Большерецком форпосте поначалу было 70 казаков, и имелась одна пушка.

В конце 1750-х годов форпост преобразован в казённую деревню, приписанную к Такмыкской слободе Тарского воеводства.

Проходивший через эти земли Старый Московско-Сибирский тракт связывал восточные окраины Российской империи с центром и был главной почтовой, стратегической и торговой артерией России. Вдоль его трассы располагаются старинные сёла Новологиново, Евгащино, Такмык, Старый Карасук, Ингалы, Могильно-Посельское.

В 1865 году становится селом.

В 1914 года становится волостным центром Больше-Реченской волости Тарского уезда Тобольской губернии.

В 1925 году становится районным центром Большереченского района (Сибирского края, Западно-Сибирского края, Омской области).

22 июня 1960 года становится рабочим посёлком.

Климат 
Умеренно континентальный.

 Среднегодовая температура — 
 Среднегодовая скорость ветра — 
 Среднегодовая влажность воздуха — 
 Минимальная температура воздуха  зарегистрирована 24 января 2006 г.
 Максимальная температура воздуха  зарегистрирована 1 июля 2005 г.

Население

Известные уроженцы 
 Оксана Фадина — российский государственный и политический деятель, мэр города Омска (2017—2021), депутат Государственной Думы (с 2021).
 Леонид Ячменёв — советский и российский тренер по баскетболу, заслуженный тренер СССР, главный тренер женской сборной СССР по баскетболу.

Культура 
В посёлке действует Большереченский зоопарк, в котором, несмотря на холодный климат, обитают зебры, львы и тигры, крокодил и анаконда, бегемоты и другие животные.

В Большеречье работает историко-культурный комплекс «Старина Сибирская».

В 2016 году музей победил в грантовом конкурсе Благотворительного фонда В. Потанина в номинации «Удивительные музеи России».

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт зоопарка Большереченского района 
 История Форпоста Большерецкий 
 
 Историко-культурный комплекс «Старина Сибирская»

См. также 
 Больше-Реченская волость
 Большереченский зоопарк

Посёлки городского типа Омской области
Районные центры Омской области
Населённые пункты Большереченского района